L'Ange blanc (film, 1931) (Night Nurse), film américain réalisé par William A. Wellman
 L'Ange blanc (film, 2007) (Beyaz melek), film turc réalisé par Mahsun Kırmızıgül

 L'Ange Blanc (catch), catcheur français.